Andrea Bertolacci (Roma, 11 de janeiro de 1991) é um futebolista italiano que atua como meia.  Atualmente está no Kayserispor.

Títulos 
 Lecce
 Serie B: 2009–10

 Milan
 Supercopa da Itália: 2016

Naturais de Roma
Futebolistas da Itália
Futebolistas da Associazione Sportiva Roma
Futebolistas da Unione Sportiva Lecce
Futebolistas do Genoa Cricket and Football Club
Futebolistas da Associazione Calcio Milan
Futebolistas da Unione Calcio Sampdoria
Futebolistas do Fatih Karagümrük S.K.
Futebolistas do Kayserispor Kulübü
Jogadores da Seleção Italiana de Futebol